Эзель — многозначный термин.

Топоним 
 Э́зель — прежнее наименование острова Сааремаа.
 Эзе́ль () — коммуна в регионе Пикардия во Франции.

Искусство 
  — турецкий телесериал (2009—2011).

Корабли 
 «Эзель» — флейт Балтийского флота России, построенный в 1725 году.
 «Эзель» — гекбот Каспийской флотилии России, построенный в 1735 году.
 «Эзель» — флейт Балтийского флота России, построенный в 1736 году.

См. также 
 Эзель-Викское епископство
 Эзели, Фестус